Обуховщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Обуховщина — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Обуховщина — деревня в Городиловском сельсовете Молодечненского района Минской области.
 Обуховщина — деревня в Хожовском сельсовете Молодечненского района Минской области.